Ла Пуерта де Сан Хуан има више значења:

 Ла Пуерта де Сан Хуан (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Пуерта де Сан Хуан (Гвачинанго), насеље у савезној држави Халиско у Мексику